От 1990 година Естония е разделена административно на 15 области (). От своя страна окръзите се делят на общини (), чийто брой е 198, от които 30 градски, а останалите 168 селски общини. Има 47 града, от които 30 са с областно подчинение (градска община) и 17 с общинско подчинение и 9 селища от градски тип.

Таблица с 15-те области на Естония

Източници